Моско́вская у́лица — улица в городе Кирове. Проходит через Первомайский район и далее по границе Октябрьского и Ленинского районов. Начинается у мемориального комплекса «Вечный огонь» на Набережной Грина, идёт в западном направлении и заканчивается на перекрёстке с Ульяновской улицей, где переходит в Старомосковский тракт. Имеет статус магистральной улицы общегородского значения.

История 
Впервые упоминается в описании посада города Хлынова писцовой книги 1615 года как Бритовая улица, одна из крупных 9 улиц, идущая от главных ворот Архиерейского Двора. Названием улица была обязана Бритовой волости, расположенной за городом и заселённой выходцами из Суздальско-Нижегородского княжества. Со строительством Московской башни Хлыновского посада (Земляного города) в 1663—1666 годах улица получила новое название Московской. В свою очередь, от Московской башни начинался Московский тракт, идущий на Москву.

В первом регулярном плане Вятки 1784 года радиальную систему городских улиц сменили на перпендикулярную. Новую Московскую улицу проложили от Свято-Троицкого кафедрального собора у реки Вятки до церкви Всех Святых у выхода к Московскому тракту. Московской улице была отведена роль главной оси города, от которой отходили параллели и меридианы остальных улиц. Улица проходила по вершине самого высокого холма Вятки и делила город на две равные части.

В 1918 году Вятский горисполком переименовал Московскую улицу в улицу Коммуны. За годы советской власти улица Коммуны удлинилась в 3 раза на запад, до деревни Шоломовской, за счёт новой городской застройки. 3 февраля 1993 года постановлением Горадминистрации № 279 улице Коммуны возвращено название Московская.

Объекты 
Московская улица начинается от набережной Грина, у мемориального комплекса «Вечный огонь», установленном в память о воинах-кировчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. На месте бывшего Воскресенского собора ныне расположена Центральная гостиница, в сквере с противоположной стороны раньше располагалась Покровская церковь. На пересечении Московской с улицей Карла Маркса находится главная площадь города — Театральная.

В связи со строительством ТЦ «METRO» в 2009 г. и освоением бывших сельхозземель совхоза «Красногорский» Московская улица была продолжена по Старому Московскому тракту. Последнее здание на улице (ТЦ «METRO», завершенный в конце 2009 г.) имеет № 205.

Пересекает 
 Набережную Грина,
 Кооперативный переулок;
 Проезды Динамовский, Хлебозаводской, Студенческий.
 Проспекты Октябрьский и Строителей;
 Улицы Большевиков, Ленина, Свободы, Володарского, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Дерендяева, Горького, Романа Ердякова, Солнечную, Производственную, Ломоносова, Менделеева, Упита, Ульяновскую.

Литература

Ссылки 
 Московская улица на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Кирова